Geitner ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst August Geitner (1783–1852), deutscher Chemiker, Arzt, Botaniker und Erfinder
 Herbert Geitner (1888–1942 gefallen), deutscher Generalleutnant und Divisionskommandeur
 Hermann Geitner (1848–1905), deutscher Gartendirektor 
 Kurt Ritter von Geitner (1884–1968), deutscher Generalmajor
 Michael Geitner (* 1964), deutscher Pferdetrainer und Autor
 Thomas Geitner (* 1955), deutscher Manager
 Valentin Geitner († nach 1591), deutscher Goldschmied

Siehe auch:
 Geithner